Ярско́й — название населённых пунктов Волгоградской области России:

 Ярской — хутор в Чернышковском районе.
 Ярской Второй — хутор в Кумылженском районе.
 Ярской 1-й — хутор в Кумылженском районе.